Балтийские матросы («краса и гордость русской революции» или «краса и гордость революции») — матросы Балтийского флота, активные участники Русской революции и Гражданской войны в России. На ранних этапах революции 1917 года имели, в массе, крайне левые политические взгляды; поддерживали большевиков, левых эсеров и анархистов. Несогласие с насаждаемой большевиками однопартийной диктатурой привело к вооружённому выступлению моряков Кронштадта в 1921 году. После подавления восстания, балтийские матросы, как самостоятельная политическая сила, прекратили своё существование.

Участие в событиях 
 1917, февраль — Февральская революция, в частности бои отряда Кутепова с восставшими в Петрограде 27 февраля 1917 года;
 1917, март — убийства офицеров в Гельсингфорсе и Кронштадте.
 1917, 28 апреля — создание Центробалта
 1917, июнь — участие в конфликте из-за дачи Дурново
 1917, июль — участие в Июльских событиях
 1917, 7 ноября — Октябрьская революция, в частности Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде, штурм Зимнего дворца, демонстрация бессилия
 1917, 8—13 ноября — разгром выступления Керенского и Краснова
 1917, 20 ноября — занятие большевиками Ставки Верховного главнокомандующего
 1917, ноябрь—декабрь — гражданская война на Дону
 1917, декабрь — захват власти над Балтийским флотом Центробалтом
 1918, 19 января — роспуск Учредительного собрания
 1918, 20 января — убийство Шингарёва и Кокошкина
 1918, 14 октября — выступление матросов в Петрограде
 1921, 1—18 марта — Кронштадтское восстание.

Стереотипный образ 
 Чёрный бушлат с пулемётными лентами крест-накрест
 Чёрные брюки-клёш
 Бескозырки
 Тельняшки
 Маузер
 Обращение «братишка»

Как отмечает историк А. И. Фурсов, революционные матросы нередко ходили под наркотическим воздействием (кокаин и морфий были наиболее распространенными наркотиками в Петрограде, а матросы были среди их потребителей) и осуществляли революционные мероприятия в состоянии «наркотического транса». Из-за их непредсказуемости их очень боялись. Пристрастие матросов к наркотикам было вызвано введением царскими властями сухого закона, усложнявшего добывание спиртных напитков.

Балтийские матросы в литературе 
По воспоминаниям писателя Ивана Бунина, балтийские матросы всем другим алкогольным напиткам предпочитали французский коньяк марки «Martell» („до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за Мартель“)

И. А. Бунин, «Окаянные дни»:

Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше и вида они нового, раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, — того гляди застрелит.

Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребёнком. Она молила, чтобы её пощадили ради ребёнка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» — и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

Ус залихватский закручен в форсе,
Прикладами гонят седых адмиралов
Вниз головой с моста в Гельсингфорсе.
(Маяковский)

Образ Фёдора Жухрая из романа Островского «Как закалялась сталь».

См. также 
 Красная гвардия
 Матрос Железняк
 Центробалт

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература